BCB fait notamment référence à :
  ;
 Base Claude Bernard, une base de données électronique française référençant l'ensemble des médicaments et produits de santé.
Berry Champ de Bataille, un jeu de rôle grandeur nature dans le Berry